Антонис Антониу (, род. 1970) — кипрский шахматист, мастер ФИДЕ, арбитр ФИДЕ, инструктор ФИДЕ.

Шестикратный чемпион Кипра (1999, 2003, 2005, 2010, 2011 и 2012 гг.; столько же титулов имеет П. Клиридис, больше побед в национальных чемпионатах только у А. Константину). Серебряный призёр чемпионатов Кипра 1996 и 1998 гг.

В составе сборной Кипра участник двенадцати шахматных олимпиад (1994—2016 гг.; в 2006 и 2010 гг. выступал на 1-й доске), четырех командных чемпионатов Европы (2001—2007 гг.), командного чемпионата Европы среди малых стран 2017 г.

Участник сильного по составу международного турнира в Лимасоле (1997 г.). Победитель опен-турнира в Лимасоле (1999 г.; участвовали кипрские и греческие шахматисты).

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Антониса Антониу на шахматных олимпиадах 
 Выступления Антониса Антониу в командных чемпионатах Европы 
 Выступления Антониса Антониу в турнирах малых наций 
 Выступления Антониса Антониу в командных чемпионатах Греции 

Шахматисты Кипра
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Мастера ФИДЕ по шахматам